Pavel Sergueïevitch Vorobiov - en russe  et en anglais  - (né le  à Karaganda en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace russo-kazakh.

Carrière en club 
En 1996, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Molot Prikamie Perm en Pervaya Liga. En 1999, il débute avec le Lokomotiv Iaroslavl en Superliga. Il est repêché par les Blackhawks de Chicago en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2000. De 2003 à 2006, il a évolué en Amérique du Nord. Il a notamment porté les couleurs des Blackhawks, et de son club-école des Admirals de Norfolk de la ligue américaine.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Russie en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1996-1997|| Molot Prikamie Perm|| Pervaïa Liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Torpedo Iaroslavl|| Pervaïa Liga|| 16|| 2|| 0|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Torpedo Iaroslavl ||Vyschaïa Liga|| 17|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Torpedo Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga|| 37|| 18|| 14|| 32|| 18||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Torpedo Iaroslavl|| Superliga|| 7|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 36|| 8|| 8|| 16|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 7|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 44|| 10|| 18|| 28|| 10|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 18|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 57|| 13|| 16|| 29|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2004-2005|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 79|| 19|| 25|| 44|| 48|| 6|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 39|| 9|| 12|| 21|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 32|| 9|| 16|| 25|| 23|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2006-2007|| Khimik Mytichtchi || Superliga|| 41|| 8|| 11|| 19|| 24|| 9|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
| 2007-2008|| Spartak Moscou|| Superliga|| 56|| 13|| 14|| 27|| 18|| 5|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
| 2008-2009||Severstal Tcherepovets||KHL|| 46|| 6|| 10|| 16|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK MVD || KHL || 46|| 6|| 11|| 17|| 24|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 47|| 9|| 10|| 19|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2011-2012|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 44|| 4|| 9|| 13|| 12|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 13|| 1|| 2|| 3|| 4|| -||- || -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Riazan || VHL || 6|| 5|| 2|| 7|| 4|| -||- || -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Vitiaz || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Riazan || VHL || 51 || 10 || 23 || 33 || 30 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2015-2016 || Saryarka Karaganda || VHL || 8 || 0 || 4 || 4 || 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Riazan || VHL || 16 || 2 || 1 || 3 || 6 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || Édimbourg Capitals || EIHL || 50 || 16 || 34 || 50 || 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Édimbourg Capitals || EIHL || 36|| 13|| 19|| 32|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Cracovia Kraków || Polska Liga || -|| -|| -|| -|| -|| 13|| 4|| 10|| 14|| 2
|-
| 2018-2019 || Gyergyói HK || Erste Liga || 54|| 26|| 28|| 54|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Gyergyói HK || Roumanie || 22|| 13|| 26|| 39|| 4|| 6|| 3|| 7|| 10|| 0
|-
| 2019-2020 || Gyergyói HK || Erste Liga || 42|| 13|| 21|| 34|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Gyergyói HK || Roumanie || 10|| 9|| 8|| 17|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Dnipro Kherson || UHL || 30|| 8|| 17|| 25|| 10|| -|| -|| -|| -|| -

| 57|| 10|| 15|| 25|| 38|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2000 ||align="left"|Russie  18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans ||6||2||6||8||10|| +4||align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2001 ||align="left"|Russie Jr. || align="left"|Championnat du monde junior ||7||2||3||5||6||+2||align="left"| place

Références 

Naissance en mai 1982
Naissance à Karaganda
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du HK MVD
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du HK Riazan